Професіональна футбольна група А 1968–69 — 45-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левські-Спартак взяв участь у Кубку володарів кубків 1969—1970 як фіналіст Кубка Болгарії 1968—1969.
2. Клуб Левські-Спартак першу половину сезону провів під назвою Левські. 22 січня 1969 року клуб приєднав до себе клуб Спартак (Софія) (ліга А) та Спортист (Кремиковці) (другий дивізіон). Клуб став правонаступником Левські та отримав їх залікові очки першого кола. Місце клубу Спартак (Софія) у другому колі чемпіонату отримав клуб Академік (Софія) (третій дивізіон), також їм було зараховано залікові очки першого кола, що отримав Спартак.
3. Перед початком сезону клуб ЦСКА Червено знаме приєднав до себе клуб Септевмрі (Софія) (другий дивізіон) і змагання провів під назвою ЦСКА Септемврійско знаме.
4. Після першого кола змагання клуб Славія (Софія) об'єднався із клубом Локомотив (Софія) та почав виступати під назвою ЖСК-Славія. У матчах другого кола клубу Локомотив (Софія) були зараховані технічні поразки з рахунками 0-3.
5. Перед початком сезону клуб Черно море приєднав до себе клуб Академік (Варна) (четвертий дивізіон).
6. Перед початком сезону клуб Міньор об'єднався із клубом Металург (Перник) (другий дивізіон) та почав виступати під назвою Кракра.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1968–1969
Болгарія
Болгарія
1968 у болгарському спорті
1969 у болгарському спорті